Por Belpre pode estar à procura de:
Belpre (Kansas)
Belpre (Ohio)

Desambiguação